Maria Karolina von Bourbon-Sizilien ist der Name folgender Personen:

 Maria Karolina von Bourbon-Sizilien (1798–1870), Ehefrau von Charles de Bourbon, duc de Berry
 Maria Karolina Augusta von Bourbon-Sizilien (1822–1869), Ehefrau von Henri d’Orléans, duc d’Aumale

Siehe auch:
 Maria Karolina von Österreich (1752–1814), Ehefrau von Ferdinand IV./III. von Neapel und Sizilien